AHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amchitka (Stati Uniti)
 aht – codice ISO 639-3 della lingua ahtena